У́лица Цюру́пы — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Цюрупы — улица в Астрахани.
 Улица Цюрупы — улица в Брянске.
 Улица Цюрупы — улица в Воронеже.
 Улица Цюрупы — улица в Вытегре.
 Улица Цюрупы — улица в Ишимбае.
 Улица Цюрупы — улица в Курске.
Улица Цюрупы — улица в Мелеузе.
 Улица Цюрупы — улица в Москве.
 Улица Цюрупы — улица в Сочи.
 Улица Цюрупы — улица в Уфе.
 Улица Цюрупы — улица в Туймазах.

Украина 
 Улица Цюрупы — улица в Донецке.
 Улица Цюрупы — прежнее название улицы Виктора Духовенко в Запорожье.
 Улица Цюрупы — прежнее название улицы Майора Борищака в Кременчуге.